Доненко — украинская фамилия. Известные носители:
 Доненко, Николай Ефимович (1893—1937) — советский партийный деятель.
 Доненко, Николай Николаевич (в монашестве Нестор; род. 1958) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ялтинский.